

Gemeente
Imelda (Zamboanga Sibugay), een gemeente in de Filipijnse provincie Zamboanga Sibugay

Personen
Imelda Lambertini (1322 - 1333), zalige uit de grafelijke familie Lambertini
Imelda Marcos (1929), weduwe van voormalige president van de Filipijnen Ferdinand Marcos
Imelda Staunton (1956), actrice
Imelda Chiappa (1966), wielrenster

Instituten
Hoger Onderwijs van Imelda, (zie HONIM), een voormalige hogeschool in Brussel
Imeldaziekenhuis te Bonheiden

Biologie
Imelda (geslacht), een geslacht van vlinders uit de familie van de Riodinidae